Cupedora extensum är en snäckart som först beskrevs av Tom Iredale 1937.  Cupedora extensum ingår i släktet Cupedora och familjen Camaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
extensum